Oyun steht für:

 Oyun (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria

Oyun ist der Familienname folgender Personen:

 Luvsannamsrain Oyun-Erdene (* 1980), mongolischer Politiker